Vaughan [] steht für:
 Vaughan (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (4462) Vaughan, Asteroid des Hauptgürtels
 Vaughan (Kartoffel), Kartoffelsorte
 Vaughan (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke

Vaughan ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vaughan (Indiana)
 Vaughan (Mississippi)
 Vaughan (North Carolina)
 Vaughan (Texas)
 Vaughan (West Virginia)

Orte in Kanada:
 Vaughan (Ontario)

geografischer Objekte:
 Mount Vaughan, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Vaughan Bank, unterseeische Bank im Gebiet der Balleny-Inseln, Antarktis
 Vaughan-Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Vaughan Inlet, Bucht an der Oskar-II.-Küste, Grahamland, Antarktika
 Vaughan Island, Insel vor der Westspitze Südgeorgiens, Südatlantik
 Vaughan Promontory, Vorgebirge in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Vaughn